Narty ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Narty (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1945: Narthen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Narty (Lubień Kujawski), Dorf im Powiat Włocławski
 Narty (Rogowo), Dorf im Powiat Rypiński
 Woiwodschaft Łódź:
 Narty (Biała Rawska), Dorf im Powiat Rawski
 Narty (Brąszewice), Dorf im Powiat Sieradzki

Siehe auch: Narty-Piaski